Grass oder GRASS bezeichnet:

 Grass (Film), Grass – A Nation’s Battle for Life, Dokumentarfilm von 1925
 GRASS GIS, ein Geoinformationssystem
 Grass Island, eine zu Südgeorgien gehörige Insel
 Grass (Kartenspiel), ein Kartenspiel
 Grass (Steinfort), Ortschaft in der Gemeinde Steinfort in Luxemburg
 Grass (Unternehmen), Hersteller von Bewegungs-Systemen für Möbel
 (11496) Grass, einen Asteroiden
 Grass Bluff, Felsenkliff in der Ross Dependency, Antarktika

Grass ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Grass (1922–1945), SS-Aufseherin in verschiedenen KZ
 August von Grass (1819–1880), deutscher Oberforstmeister, MdL Nassau
 Bartholomäus Grass (1743–1815), Schweizer reformierter Pfarrer und Schulreformer
 Brigitte Grass (* 1953), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin, Florettfechterin und Olympiateilnehmerin 
 Caspar Grass (1639–1721), Schweizer reformierter Pfarrer, Theologe und Bibelübersetzer
 Ernst Sigismund Grass, deutscher Mediziner (um 1700)
 Frank J. Grass (* 1951), US-amerikanischer General
 Franz Grass (1914–1993), österreichischer Mediziner, Rechtshistoriker, Kirchenrechtler
 Franz Xaver Grass (1758–1833), österreichischer Bibliothekar und Orientalist
 Fritz Grass (1891–1956), deutscher Politiker
 Gerrit Grass (* 1969), deutscher Schauspieler
 Günter Grass (1927–2015), deutscher Schriftsteller, Nobelpreisträger
 Hans Grass (1935–2014), deutscher Maler
 Helene Grass (* 1974), deutsche Film- und Theaterschauspielerin
 Herbert Grass (1886–1978), deutscher Maler 
 Johann Christoph Grass (1639–1702), Schweizer reformierter Pfarrer
 Karl Gotthard Graß (1767–1814), Maler
 Karl Konrad Grass (1870–1927), Historiker, erforschte russische Sekten

 Nikolaus Grass (1913–1999), österreichischer Volkskundler, Historiker und Rechtswissenschaftler

 Thierry Grass (* 1960), französischer Sprachwissenschaftler und Terminologe
 Vincent Grass (* 1949), belgischer Schauspieler
 Werner Grass (* 1943), deutscher Informatiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Graß
 Gras (Begriffsklärung)
 Grasse (Begriffsklärung)
 Blue Grass
 Krass (Begriffsklärung)
 Crass (Begriffsklärung)